Ешли () се може односити на:
 Ешли (име), енглеско унисекс име и презиме

Места 
 Ешли (Нови Јужни Велс), у Аустралији
 Ешли (Кантербери), на Новом Зеланду
 Ешли (Пунта Кана), у Доминиканској Републици

Уједињено Краљевство 
 Ешли (Кембриџшир)
 Ешли (Чешир)
 Ешли (Глостершир)
 Ешли (Хемпшир)
 Ешли (Кент)
 Ешли (Нортамптоншир)
 Ешли (Стафордшир)

САД 
 Ешли (Илиноис)
 Ешли (Индијана)
 Ешли (Мичиген)
 Ешли (Северна Дакота)
 Ешли (Охајо)
 Ешли (Невада)
 Ешли (Пенсилванија)

Остало 
 Ешли (аутомобил), енглески аутомобил
 Ешли ферничер индустриз, амерички произвођач намештаја
 Ешли скрипт, слоговни фонт
 Лечење Ешли, начин лечења енцефалопатије
 Ешлијева књига чворова, енциклопедија чворова